Kwaśniewska ist der Familienname folgender Personen:

 Jolanta Kwaśniewska (* 1955), polnische Rechtsanwältin
 Maria Kwaśniewska (1913–2007), polnische Speerwerferin

Siehe auch:
 Kwasniewski